

Titre 

 Francesca di Foix (1831), opéra italien de Gaetano Donizetti ;
 Francesca è mia (1986), film italien de Roberto Russo.

Prénom

Autres 

 Francesca, cultivar de rosier.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom italien